Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Germán Puentes che ha battuto in finale Kristian Pless 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jens Knippschild (secondo turno)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Germán Puentes (Campione)
 Christian Vinck (quarti di finale)

 Daniel Elsner (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (primo turno)
 Kristian Pless (finale)
 Jan Vacek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2001